Con questo nome sono conosciuti tre nobili tedeschi:
Eugenio di Württemberg (1788-1857)
Eugenio di Württemberg (1820-1875)
Eugenio di Württemberg (1846-1877)